Vaucluse puede referirse a: 

 Vaucluse, departamento de Francia; o
 Vaucluse, comuna francesa situada en Doubs.